Le stade Fernand-Fournier est un stade de football, situé à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, dont le club résident est l'Athlétic Club arlésien.

Historique

Notes et références

Liens externes 
 Photographies du stade.
 Descriptif du stade sur le site de la ville.

Stade multifonction en France
Stade de football en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade d'athlétisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Équipement sportif dans les Bouches-du-Rhône
Sport à Arles
Athlétic Club arlésien